Jafar Panahi (1960-), réalisateur iranien
  (1956-2004), poète et acteur iranien